Caltojar är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Caltojar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Caltojar är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Caltojar ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Caltojar.  Trakten runt Caltojar är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Berlanga de Duero,  km nordväst om Caltojar. Trakten runt Caltojar består till största delen av jordbruksmark. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon